El término Gomeznarro puede hacer referencia a:

 Gomeznarro, localidad de la provincia de Segovia (España).

 Gomeznarro, localidad de la provincia de Valladolid (España).